Rue des Marronniers :
 Rue des Marronniers, voie de Lyon
 Rue des Marronniers, voie du 16 arrondissement de Paris
 Rue des Marronniers à Montpellier
 Rue des Marronniers à Rouen